Blue Angels kan syfta på:

 Blue Angels – amerikansk konstflygningsskvadron
 Blue Angels (sång) – hiphoplåt av Pras Michel från 1998
 The Blue Angels – ett irländskt rockband 1990–, tidigare Blue in Heaven